My Inner Beast – zbiorcza nazwa jednotonowych, czarnych rzeźb z betonu stworzonych przez duńskiego rzeźbiarza Jensa Galschiøta. W listopadzie 1993 roku dwadzieścia rzeźb zostało rozlokowanych w dwudziestu miastach Europy bez pozwolenia władz.

Ustawianie rzeźb 
W listopadzie 1993 roku statuy rozmieszczono w miastach w ciągu pięćdziesięciu pięciu godzin. Władze miast nie zostały poinformowane o wydarzeniu, co więcej, artysta nie miał pozwolenia na ustawianie rzeźb. Ich ustawienie wywołało debaty w kręgach politycznych, w prasie i na forum publicznym. W niektórych miastach rzeźby znalazły stałe miejsce.
W wydarzeniu wzięło udział więcej niż stu ochotników.

Miasta, w których ustawiono rzeźby

10 lat po ustawieniu rzeźb 
W dziesiątą rocznicę ustawienia rzeźb Jens Galschiøt i jego załoga zadecydowali o sprawdzeniu, jaki los spotkał każdą z dwudziestu statui. Los rzeźb był różny. W niektórych miastach zostały schowane, a nawet zniszczone. Trzy rzeźby z Francji zniknęły.
Gdzieniegdzie znalazły stałe miejsca. W Bonn zostały włączone do kolekcji sztuki. Rocznicę świętowano podczas Europejskiego Forum Socjalnego między dwunastym a piętnastym listopada 2003 roku w Paryżu, gdzie dwie statuy wzięły udział w wielkiej manifestacji.

Zobacz też 
 Jens Galschiøt
 The Color Orange
 Pillar of shame

Przypisy 

Rzeźba
Sztuka współczesna
Duńscy artyści
Duńscy rzeźbiarze